Drew MacIntyre (né le  à Charlottetown dans la province d'Île-du-Prince-Édouard au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || Sting de Trenton || LHJO
|| 20 || || || 3,63 || - ||  || ||  ||  || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ
|| 24 || || || 3,21 || 90 ||  || || ||  ||  || || || ||
|-
| 2000-2001 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ
|| 48 || || || 3,27 || 90,2 ||  || || ||  ||  || 4,78 || 88,1 || || 
|-
| 2001-2002 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ
|| 55 || || || 3,98 || 89 ||  || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ
|| 61 || || || 2,75 || 90,8 ||  || || 12 ||  ||  || 4,07 || 85,4 || || 
|-
| 2003-2004 || Storm de Toledo || ECHL
|| 11 || || || 2,61 || 91,9  || ||  || || || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Griffins de Grand Rapids || LAH
|| 24 || || || 2,69 || 90,2 ||  || || ||  || || || || ||
|-
| 2004-2005 || Storm de Toledo || ECHL
|| 2 || || || 4,12 || 85 ||  || || ||  || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH
|| 43 || || || 2,71 || 90,9 ||  || || 7  ||  || || 3,89 || 86,8 || ||
|-
| 2005-2006 || Storm de Toledo || ECHL
|| 13 || || || 2,91 || 89,7 ||  ||  || 5 ||  || || 1,62 || 94 || ||
|-
| 2006-2007 || Moose du Manitoba || LAH
|| 41 || || || 2,17 || 92,2 ||  || || 11 || || || 1,65 || 93,1 || ||
|-
| 2007-2008 || Canucks de Vancouver || LNH
|| 2 || || || 2,95 || 86,4 || || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Moose du Manitoba || LAH
|| 46 || || || 2,32 || 92,1 ||  ||  || 1 ||  || || 3,93 || 80 || ||
|-
| 2008-2009 || Admirals de Milwaukee || LAH
|| 55 || || || 2,30 || 92,3 ||  ||  || 11 ||  || || 1,65 || 93,1 || ||
|-
| 2009-2010 || Wolves de Chicago || LAH
|| 41 || || || 2,54 || 91,7 ||  || || 5 || || || 2,90 || 90,1 || ||
|-
| 2010-2011 || Wolves de Chicago || LAH
|| 20 || || || 2,91 || 90,6 ||  || || || || || || || ||
|-
| 2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH
|| 21 ||  || || 1,89 || 93,8 ||  ||  || 20 || || || 4,95 || 93 || ||
|-
| 2011-2012 || Sabres de Buffalo || LNH
|| 2 || || || 1,40 || 94,4 ||  || || || || || || || ||
|-
| 2011-2012 || Americans de Rochester || LAH
|| 23 || || || 3,19 || 89,9 ||  || || || || || || || ||
|-
| 2012-2013 || HC Lev Prague || KHL
|| 2 || || || 2,92 || 89,1 ||  ||  || ||  || || ||  || || 
|-
| 2012-2013 || Royals de Reading || ECHL
|| 10 ||  || || 1,93 || 93,1 ||  ||  || || || ||  || || ||
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH
|| 21 ||  || || 1,83 || 93,1 ||  ||  || 9 ||  || || 2,85 || 91,3 || ||
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH
|| 2 ||  || || 2,53 || 92,2 ||  || || || || || || || ||
|-
| 2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH
|| 48 ||  || || 2,53 || 91,7 ||  ||  || 14 ||  || || 2,08 || 94,1 || ||
|-
| 2014-2015 || Checkers de Charlotte || LAH
|| 51 || || || 2,84 || 91,4 ||  || || || || || || || ||
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH
|| 28 || 1495 || 77|| 3.09|| 89.0|| 0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH
|| 8 || || || 3.03|| 89.5||  || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || KHL Medveščak Zagreb || KHL
|| 21 || || || 2,26|| 92.5||  || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim ||DEL
|| 7 || || || 2,26|| 91,9||  || ||4 || || ||2,49 ||89,2 || ||
|-
| 2017-2018  || KHL Medveščak Zagreb || EBEL
|| 5 || || || 2,36|| 93,3 ||  || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Straubing Tigers ||DEL
|| 24 || || || 3,54|| 89,7||  || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HKm Zvolen || Extraliga Slovaque
||12 || || ||2,12|| 93,3||  || ||12 || || ||2,37 ||91,3 || ||
|-
| 2018-2019 || Nippon Paper Cranes || Asia League
||34 || || ||2,03|| 92,5||  || ||9 || || ||1,95 ||92,6 || ||
|-
| 2019-2020 || Oji Eagles || Asia League
||35 || || ||1,88 || 94,1 ||  || ||2 || || ||3,53 ||88,1 || ||

Références 

Naissance en juin 1983
Naissance à Charlottetown
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Castors de Sherbrooke
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Marlies de Toronto
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Royals de Reading
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du HKm Zvolen